Норман Маня (; род. 19 июля 1936, Сучава) — румынский писатель, диссидент.

Биография 
Родился в еврейской семье в пригороде Сучавы Бурдужень (ныне в городской черте), в южной Буковине. Родители — Марку Маня и Жанет Браунштейн. В 1941 году был с семьёй депортирован в концлагерь в Транснистрии. После войны окончил институт, до 1974 года работал инженером-гидравликом.

В прозе и публицистике последовательно дезавуировал политический режим Чаушеску и социальный строй Румынии, антисемитизм властей и массы. В 1984 власть воспрепятствовала получению им премии Союза румынских писателей, после публикации романа «Черный пакет» (1986) писателю была устроена показательная обструкция, его вынудили покинуть страну. С 1987 года живёт в США, преподает в одном из нью-йоркских колледжей еврейскую культуру и словесность. В 1991 году выступил в американской печати со статьей, разоблачавшей профашистское прошлое М. Элиаде, чем вызвал неудовольствие уже новых румынских властей.

Творчество 
В прозе, посвящённой травме Холокоста и сюрреализму обыденной жизни при тоталитарном режиме, развивает линию Кафки и Бруно Шульца.

Произведения 
 Anii de ucenicie ai lui August Prostul, roman / Годы учения Августа Безумного, роман (1979)
 Octombrie, la ora opt, proză scurtă / Октябрь, восемь часов, рассказы (1981)
 Plicul negru / Черный конверт, роман (1986)
 Fericire obligatorie, o colecţie de nuvele / Счастье из-под палки, рассказы (1991)
 Despre clovni, Dictatorul şi artistul, un roman parabolic / О шутах: Диктатор и художник, роман-эссе (1997)
 Întoarcerea huliganului / Возвращение хулигана, роман-автобиография (2003, премия Медичи за переводной роман)
 Vizuina/ Берлога, роман (2009)
 Laptele negru/ Черное молоко, эссе и интервью (2010)

Признание 
Романы, рассказы, эссе Нормана Мани переведены на многие языки мира, высоко оценены Г. Беллем, Г. Грассом, Ф. Ротом, О. Пасом, К. Магрисом, О. Памуком и др. Ему присуждены премии Союза писателей Бухареста (1979) и Союза румынских писателей (1984, аннулирована властями), Национальная еврейская книжная премия (США, 1993), Медаль «Золотой лев» Нью-Йоркской публичной библиотеки (1993), премия Неаполя (2004), французская премия Медичи за переводной роман (2006), Премия Нелли Закс (2011) и др. награды. Он — член Берлинской академии искусств (2009), Королевского литературного общества Великобритании (2012).

Литература

Примечания

Ссылки 
 Norman Manea  Contemporary Romanian Writers 
 Manea, Norman Polirom.ro 

Писатели Румынии
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Диссиденты Румынии
Стипендиаты Мак-Артура
Выжившие в Холокосте
Персоналии:Холокост в Румынии
Иммигрировавшие в США из Румынии
Лауреаты международной премии Nonino